Die Singapur Super Series 2011 fand vom 14. bis 19. Juni 2011 in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar. Es war das fünfte Turnier der BWF Super Series 2011.

Austragungsort 
Singapore Indoor Stadium

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2011
2011